Saminou Rabo (Agadez, 23 de maio de 1986) é um futebolista profissional nigerino que atua como goleiro.

Carreira 
Saminou Rabo representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013